Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Apia International Sydney) van 2013 vond plaats van 6 tot en met 11 januari 2013 in de Australische stad Sydney. Het was de 121e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2013. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2013 trok 78.393 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen veertien speelsters uit de top 20 deel. Titelhoudster Viktoryja Azarenka was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd Agnieszka Radwańska uit Polen won het toernooi. Ze versloeg in de finale de ongeplaatste Slowaakse Dominika Cibulková met een double bagel (tweemaal 6–0). Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Sydney op haar naam te schrijven. Het was haar twaalfde WTA-titel.

De Belgische Yanina Wickmayer bleef steken in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Overige deelnemende speelsters uit de top 20 
 14:  Maria Kirilenko
 15:  Dominika Cibulková
 16:  Roberta Vinci
 17:  Lucie Šafářová
 18:  Julia Görges
 20:  Jekaterina Makarova

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Květa Peschke en Katarina Srebotnik hadden niet als team ingeschreven. Peschke speelde samen met Anna-Lena Grönefeld – in de tweede ronde verloren ze van het eerste reekshoofd Errani/Vinci. Srebotnik speelde samen met Nadja Petrova.

Het ongeplaatste duo Nadja Petrova en Katarina Srebotnik won het toernooi. Ze versloegen in de finale het als eerste geplaatste Italiaanse koppel Sara Errani en Roberta Vinci in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel (de eerste dateerde van 2008, in Moskou). Petrova had daarnaast al twintig dubbeltitels met andere partners; Srebotnik 29.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe link 
  Toernooischema WTA

Sydney 2013
Sydney